Polygyra subclausa är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1940. Polygyra subclausa ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
subclausa